Brauntal steht für
 den ehemaligen deutschen Namen der Gemeinde Bronvaux, Département Moselle, Frankreich
 Brauntal (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Braunthal